Hermannsturm heißen unter anderem: 

Hermannsturm (Bremgarten), Schweiz
Hermannsturm (Georgsmarienhütte), Deutschland
Hermannsturm (Tallinn), Estland